40, het jaar
40 (getal), het getal
40 (U2), een nummer van de Ierse band U2
 40 (producer), een Canadees muziekproducent